Pietrafitta bezeichnet folgende Orte in Italien

 Pietrafitta, Gemeinde in der Provinz Cosenza.
 Pietrafitta, Ortsteil der Gemeinde Avegno (Ligurien) in der Metropolitanstadt Genua.
 Pietrafitta, Ortsteil der Gemeinde Castellina in Chianti in der Provinz Siena.
 Pietrafitta (Umbrien), Ortsteil der Gemeinde Piegaro in der Provinz Perugia.
 Pietrafitta, Ortsteil der Gemeinde Settefrati in der Provinz Frosinone.